Bíblia Balear Interconfessional, adaptació per a les illes Balears de la Bíblia Catalana Interconfessional
 Black Bussiness Initiative, organització per al desenvolupament econòmic dels afroamericans de Nova Escòcia, al Canadà